Herpetocypris är ett släkte av kräftdjur. Herpetocypris ingår i familjen Cyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Herpetocypris